Di seguito una lista di asteroidi dal numero 146001 al 147000 con data di scoperta e scopritore.

146001-146100 

|-
| 146001 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146002 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146003 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146004 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146005 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146006 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146007 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146008 - ||  || 2 febbraio 2000 || Kawasato, N.
|-
| 146009 - ||  || 10 febbraio 2000 || Korlević, K.
|-
| 146010 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 146011 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146012 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146013 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 146014 - ||  || 12 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146015 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146016 - ||  || 1 febbraio 2000 || CSS
|-
| 146017 - ||  || 5 febbraio 2000 || Boattini, A., Tesi, L.
|-
| 146018 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146019 - ||  || 5 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 146020 - ||  || 5 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 146021 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146022 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146023 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146024 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146025 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146026 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146027 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146028 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146029 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146030 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146031 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146032 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146033 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146034 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146035 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146036 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 146037 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146038 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146039 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 146040 Alicebowman ||  || 27 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 146041 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146042 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 146043 - ||  || 2 marzo 2000 || Korlević, K.
|-
| 146044 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146045 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146046 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146047 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146048 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146049 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146050 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146051 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146052 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146053 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146054 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 146055 - ||  || 9 marzo 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 146056 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 146057 - ||  || 7 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146058 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146059 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146060 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146061 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 146062 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146063 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 146064 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 146065 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146066 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 146067 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146068 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146069 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146070 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146071 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146072 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146073 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146074 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 146075 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146076 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 146077 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146078 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 146079 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 146080 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 146081 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146082 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146083 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 146084 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 146085 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 146086 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 146087 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 146088 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 146089 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 146090 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 146091 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 146092 - ||  || 25 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 146093 - ||  || 25 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 146094 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 146095 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 146096 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 146097 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146098 - ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146099 - ||  || 4 agosto 2000 || NEAT
|-
| 146100 - ||  || 5 agosto 2000 || NEAT
|}

146101-146200 

|-
| 146101 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146102 - ||  || 25 agosto 2000 || Crni Vrh
|-
| 146103 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146104 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146105 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146106 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146107 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146108 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146109 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146110 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146111 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146112 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146113 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146114 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146115 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146116 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 146117 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 146118 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146119 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146120 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146121 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146122 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146123 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146124 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146125 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146126 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146127 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146128 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146129 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146130 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146131 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 146132 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 146133 - ||  || 7 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146134 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146135 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146136 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146137 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146138 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146139 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146140 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146141 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146142 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146143 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146144 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146145 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146146 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146147 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146148 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146149 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146150 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146151 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146152 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146153 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146154 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146155 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146156 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146157 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146158 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146159 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146160 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 146161 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 146162 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 146163 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146164 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146165 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146166 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146167 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146168 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146169 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146170 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146171 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146172 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146173 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146174 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146175 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146176 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146177 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146178 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146179 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146180 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146181 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146182 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 146183 - ||  || 29 settembre 2000 || NEAT
|-
| 146184 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 146185 - ||  || 25 settembre 2000 || NEAT
|-
| 146186 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 146187 - ||  || 21 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 146188 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146189 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146190 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146191 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146192 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146193 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146194 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146195 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146196 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146197 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 146198 - ||  || 3 ottobre 2000 || Chaboyer, B.
|-
| 146199 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146200 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|}

146201-146300 

|-
| 146201 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146202 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146203 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146204 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146205 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146206 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146207 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146208 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146209 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146210 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146211 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146212 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146213 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 146214 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146215 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146216 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146217 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146218 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146219 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146220 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146221 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146222 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146223 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146224 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146225 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146226 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146227 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146228 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146229 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146230 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146231 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146232 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146233 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146234 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 146235 - ||  || 21 novembre 2000 || NEAT
|-
| 146236 - ||  || 28 novembre 2000 || NEAT
|-
| 146237 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146238 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146239 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 146240 - ||  || 29 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 146241 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 146242 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146243 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146244 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146245 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146246 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146247 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146248 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146249 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146250 - ||  || 23 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 146251 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146252 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146253 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146254 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146255 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146256 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146257 - ||  || 17 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 146258 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146259 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146260 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146261 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 146262 - ||  || 23 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 146263 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146264 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146265 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 146266 - || 2001 CY || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 146267 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 146268 Jennipolakis || 2001 DQ || 16 febbraio 2001 || Healy, D.
|-
| 146269 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 146270 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 146271 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 146272 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 146273 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 146274 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146275 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 146276 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146277 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146278 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146279 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146280 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146281 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146282 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146283 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 146284 - ||  || 29 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 146285 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 146286 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 146287 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 146288 - || 2001 GC || 1 aprile 2001 || Sheridan, E. E.
|-
| 146289 - ||  || 13 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146290 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146291 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146292 - ||  || 21 aprile 2001 || Bickel, W.
|-
| 146293 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146294 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 146295 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 146296 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146297 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146298 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 146299 - || 2001 JR || 4 maggio 2001 || NEAT
|-
| 146300 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|}

146301-146400 

|-
| 146301 - || 2001 KN || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146302 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146303 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146304 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146305 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146306 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146307 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146308 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146309 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146310 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146311 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146312 - ||  || 16 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 146313 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 146314 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 146315 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146316 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 146317 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 146318 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146319 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146320 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146321 - ||  || 11 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 146322 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146323 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146324 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 146325 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 146326 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146327 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146328 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146329 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146330 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146331 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146332 - || 2001 OL || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146333 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146334 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146335 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146336 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146337 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146338 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146339 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 146340 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146341 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146342 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146343 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146344 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 146345 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 146346 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146347 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146348 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146349 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146350 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146351 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146352 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146353 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146354 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146355 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146356 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146357 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 146358 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 146359 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146360 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146361 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146362 - ||  || 13 agosto 2001 || Farra d'Isonzo
|-
| 146363 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146364 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146365 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146366 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146367 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146368 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146369 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146370 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146371 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146372 - ||  || 16 agosto 2001 || Nomen, J.
|-
| 146373 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146374 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146375 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146376 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146377 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146378 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146379 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146380 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146381 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146382 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146383 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146384 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146385 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146386 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146387 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146388 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146389 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146390 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146391 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146392 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146393 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146394 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146395 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 146396 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146397 - ||  || 27 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 146398 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146399 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146400 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|}

146401-146500 

|-
| 146401 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146402 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146403 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146404 - ||  || 27 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 146405 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146406 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146407 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146408 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146409 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146410 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146411 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146412 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146413 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146414 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146415 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146416 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146417 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146418 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 146419 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146420 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146421 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146422 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146423 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146424 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146425 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146426 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146427 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146428 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146429 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146430 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146431 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146432 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146433 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146434 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146435 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146436 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146437 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146438 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146439 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146440 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 146441 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 146442 Dwaynebrown ||  || 20 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 146443 - ||  || 26 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 146444 - || 2001 RB || 2 settembre 2001 || Hug, G.
|-
| 146445 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146446 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146447 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146448 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146449 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146450 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146451 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146452 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146453 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146454 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146455 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146456 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146457 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146458 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146459 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146460 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146461 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146462 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146463 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146464 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146465 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146466 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146467 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146468 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146469 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146470 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146471 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146472 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146473 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 146474 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146475 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146476 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 146477 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146478 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146479 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146480 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146481 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146482 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146483 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146484 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146485 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146486 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146487 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146488 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 146489 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146490 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146491 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146492 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146493 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146494 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146495 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146496 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146497 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146498 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146499 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146500 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

146501-146600 

|-
| 146501 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146502 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146503 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146504 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146505 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146506 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146507 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146508 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146509 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146510 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146511 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146512 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146513 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146514 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146515 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146516 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146517 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146518 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146519 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146520 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146521 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146522 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146523 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146524 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146525 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146526 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146527 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146528 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146529 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146530 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146531 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146532 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146533 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146534 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146535 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146536 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146537 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146538 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146539 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146540 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146541 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146542 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146543 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 146544 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146545 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146546 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146547 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146548 - ||  || 28 settembre 2001 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 146549 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 146550 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146551 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146552 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146553 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146554 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146555 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146556 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146557 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146558 - ||  || 20 settembre 2001 || Powell
|-
| 146559 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 146560 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 146561 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146562 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146563 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146564 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146565 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146566 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146567 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146568 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146569 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146570 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146571 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146572 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146573 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146574 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146575 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146576 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146577 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146578 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146579 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146580 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146581 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146582 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146583 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146584 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146585 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146586 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146587 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146588 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 146589 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146590 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146591 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146592 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146593 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146594 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146595 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 146596 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146597 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146598 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146599 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146600 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|}

146601-146700 

|-
| 146601 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146602 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146603 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146604 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146605 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146606 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146607 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146608 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146609 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146610 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146611 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146612 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 146613 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146614 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146615 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 146616 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146617 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146618 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146619 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 146620 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146621 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146622 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 146623 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146624 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146625 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146626 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146627 - ||  || 23 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146628 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146629 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146630 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146631 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146632 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146633 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146634 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146635 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146636 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146637 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146638 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146639 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146640 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146641 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146642 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146643 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146644 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146645 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146646 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146647 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146648 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146649 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146650 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146651 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146652 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146653 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146654 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146655 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146656 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146657 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146658 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146659 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146660 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146661 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146662 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146663 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146664 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146665 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146666 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146667 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146668 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146669 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146670 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146671 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146672 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146673 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146674 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146675 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146676 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146677 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146678 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 146679 - ||  || 28 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 146680 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146681 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146682 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146683 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146684 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146685 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146686 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146687 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146688 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146689 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146690 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146691 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146692 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146693 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146694 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146695 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146696 - ||  || 12 novembre 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 146697 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146698 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 146699 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 146700 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|}

146701-146800 

|-
| 146701 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146702 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146703 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146704 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146705 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 146706 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146707 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146708 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146709 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146710 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146711 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146712 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146713 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146714 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146715 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146716 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146717 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146718 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146719 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146720 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 146721 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146722 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146723 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146724 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146725 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146726 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146727 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146728 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146729 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146730 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146731 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146732 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146733 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146734 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146735 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146736 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146737 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146738 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146739 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146740 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146741 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146742 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146743 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146744 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146745 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146746 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146747 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146748 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146749 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146750 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146751 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146752 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146753 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146754 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146755 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146756 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146757 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146758 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146759 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146760 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146761 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146762 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146763 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146764 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146765 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146766 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 146767 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 146768 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146769 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146770 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146771 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146772 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146773 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146774 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146775 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146776 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146777 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146778 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146779 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146780 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146781 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146782 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146783 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146784 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146785 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146786 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146787 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146788 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146789 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146790 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146791 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146792 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146793 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146794 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146795 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146796 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146797 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146798 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146799 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146800 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

146801-146900 

|-
| 146801 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146802 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146803 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146804 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146805 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146806 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146807 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146808 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146809 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146810 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146811 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146812 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 146813 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 146814 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 146815 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146816 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146817 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146818 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146819 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146820 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146821 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146822 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146823 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146824 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146825 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146826 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 146827 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 146828 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 146829 - ||  || 9 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146830 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 146831 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146832 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146833 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146834 - ||  || 4 gennaio 2002 || h Bickel, W.
|-
| 146835 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146836 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146837 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146838 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146839 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146840 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146841 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146842 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146843 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 146844 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146845 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146846 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146847 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146848 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146849 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146850 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146851 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146852 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146853 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146854 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146855 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146856 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146857 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146858 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146859 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146860 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146861 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146862 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146863 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146864 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146865 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146866 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146867 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146868 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146869 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146870 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146871 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 146872 - ||  || 11 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146873 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146874 - || 2002 BB || 17 gennaio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 146875 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146876 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 146877 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 146878 - ||  || 2 febbraio 2002 || Ferrando, R.
|-
| 146879 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146880 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146881 - ||  || 1 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 146882 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146883 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146884 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146885 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146886 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146887 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146888 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146889 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146890 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146891 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146892 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146893 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146894 - ||  || 14 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146895 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146896 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146897 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146898 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146899 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146900 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

146901-147000 

|-
| 146901 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146902 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146903 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146904 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146905 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146906 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146907 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146908 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146909 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146910 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146911 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146912 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146913 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146914 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146915 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146916 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146917 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146918 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146919 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146920 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146921 Michaelbuckley ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 146922 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146923 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146924 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146925 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 146926 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 146927 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146928 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146929 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146930 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146931 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146932 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146933 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146934 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146935 - ||  || 22 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146936 - ||  || 17 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146937 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 146938 - ||  || 24 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 146939 - ||  || 19 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146940 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146941 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146942 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146943 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146944 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 146945 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 146946 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146947 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146948 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146949 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 146950 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146951 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146952 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146953 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146954 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146955 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146956 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146957 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146958 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 146959 - ||  || 18 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 146960 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 146961 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 146962 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 146963 - ||  || 3 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146964 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 146965 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 146966 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 146967 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 146968 - ||  || 9 giugno 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 146969 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 146970 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 146971 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146972 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146973 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146974 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146975 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146976 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146977 - ||  || 15 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 146978 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146979 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146980 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146981 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146982 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146983 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146984 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 146985 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 146986 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 146987 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 146988 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146989 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146990 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146991 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146992 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146993 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 146994 - ||  || 12 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 146995 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146996 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146997 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 146998 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 146999 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147000 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0146001